Allyson ist: 
 ein weiblicher Vorname, siehe Allyson (Vorname)

Allyson ist der Familienname folgender Personen:
 June Allyson (eigentlich Ella Geisman; 1917–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Karrin Allyson (eigentlich Karrin Allyson Schoonover; * 1963), US-amerikanische Jazzsängerin, Pianistin und Songwriterin

Siehe auch:
 Allison
 Alison
 Alyson